Маево — топоним в России:

Населённые пункты 
 Маево — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Маево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Железнодорожная станция 
 Маево — железнодорожная станция на линии Москва — Рига.